Starzyńscy herbu Dęboróg - polski ród szlachecki 
 Starzyńscy herbu Doliwa – polski ród szlachecki
 Starzyńscy herbu Ślepowron – polski ród szlachecki